Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 274001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 stycznia 1997 do 15 października 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

274001-274100

274101-274200

274201-274300

274301-274400

274401-274500

274501-274600

274601-274700

274701-274800

274801-274900

274901-275000

Przypisy 

Lista planetoid 274001-275000